Myrmarachne attenuata (Cambridge), een spinnensoort.
 Myrmarachne attenuata (Karsch), een spinnensoort.